Алекса́ндр Крузе́:* Крузе, Александр Романович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6753; 3 декабря 1842.
 Крузе, Александр Яковлевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9741; 26 ноября 1855.